Galliari ist der Familienname folgender Personen: 

 Bernardino Galliari (1707–1794), italienischer Maler
 Fabrizio Galliari (1709–1790), italienischer Maler
 Gaspare Galliari (1761–1823), italienischer Bühnenbildner
 Giovanni Antonio Galliari (1718–1783), italienischer Maler

Galliari, Personen:
 eine Bühnenbildnerfamilie, siehe Familie Galliari